Il doppio del torneo di tennis Johannesburg Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mike De Palmer e Royce Deppe che hanno battuto in finale Piet Norval e Byron Talbot 4-6, 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Mike De Palmer /  Royce Deppe (Campioni)
 Piet Norval /  Byron Talbot (finale)

 Michael Daniel /  Kevin Moir (quarti di finale)
 Boaz Merenstein /  James Turner (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Johannesburg Challenger 1989